Аксиома булеана — аксиома теории множеств, согласно которой на основе любого множества можно образовать множество его подмножеств, то есть такое множество , которое состоит из всех собственных и несобственных подмножеств  данного множества ". В символьном виде эта аксиома записывается так:
 

Аксиома множества подмножеств задаёт тип множеств (подмножества множества ), которые должны быть элементами образуемого множества . Вместе с тем она не указывает алгоритма нахождения всех элементов образуемого множества .

Аксиому множества подмножеств можно вывести из следующих высказываний:
 

 

Первое из этих высказываний — одно из следствий аксиомы множества подмножеств, а второе — одна из конкретизаций схемы выделения.

Руководствуясь аксиомой объёмности, можно доказать единственность множества подмножеств для каждого множества . Иначе говоря, можно доказать, что аксиома множества подмножеств равносильна высказыванию
 , что есть .

Альтернативные формулировки аксиомы 
, где

См. также 
 Аксиоматика теории множеств
 Множество подмножеств

Аксиомы теории множеств